Amerikai Egyesült Államok
 Taylor (Alabama)
 Taylor (Arizona)
 Taylor (Arkansas)
 Taylor (Észak-Dakota)
 Taylor (Indiana)
 Taylor (Louisiana)
 Taylor (Maryland)
 Taylor (Michigan)
 Taylor (Mississippi)
 Taylor (Nebraska)
 Taylor (New York)
 Taylor (Beckham megye, Oklahoma)
 Taylor (Cotton megye, Oklahoma)
 Taylor (Pennsylvania)
 Taylor (Texas)
 Taylor (Washington)
 Taylor (Wisconsin)
 Taylor (Wyoming)

 Ausztrália
 Taylor (Ausztráliai fővárosi terület)

 Kanada
 Taylor (Brit Columbia)

Nevek
 Taylor, családnév
 Taylor, keresztnév